Caritas (lateinisch für „Liebe“) steht für:

 Caritas (auch Karitas), christliche Nächstenliebe und Wohltätigkeit
 Caritas, Kurzform für Deutscher Caritasverband, soziale Hilfsorganisation in Deutschland
 Caritas Österreich, soziale Hilfsorganisation in Österreich
 Caritas Schweiz, soziale Hilfsorganisation in der Schweiz
 Caritas Slowakei, soziale Hilfsorganisation in der Slowakei
 Caritas International, Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes
 Caritas Internationalis, Dachverband nationaler Caritasverbände

Siehe auch:
 Carita
 Ex caritate